Çaycuma (district), een Turks district in de provincie Zonguldak
 Çaycuma (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Çaycuma